Новате ()

 Новате-Меццола — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Сондріо
 Новате-Міланезе — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, метрополійне місто Міла